Matthias Wallner (ur. 8 maja 1975 w Sankt Johann) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 50. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1993/1994: 60
sezon 1994/1995: -
sezon 1995/1996: 50
sezon 1996/1997: 67
sezon 1997/1998: 54
sezon 1998/1999: 95

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975